Doechovets (Razgrad) - dorp in de Bulgaarse oblast Razgrad
 Doechovets (selsovjet Vorosjnevski) - chutor in de Russische oblast Koersk
 Doechovets (selsovjet Mokovski) - dorp in de Russische oblast Koersk